Sargeant ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Sargeant (* 1997), englischer Snookerspieler
 Carl Sargeant (1968–2017), walisischer Politiker
 Ian Sargeant (* 1970), walisischer Snookerspieler
 James Sargeant (* 1936), australischer Segler
 Kristy Sargeant (* 1974), kanadische Eiskunstläuferin
 Leonard Sargeant (1793–1880), US-amerikanischer Politiker
 Logan Sargeant (* 2000), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Lisa Sargeant, kanadische Eiskunstläuferin
 Mark Sargeant (* 1973), britischer Fernsehkoch
 Terry Sargeant (* 1946), kanadischer Politiker
 Vernon Sargeant (* 1973), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Winthrop Sargeant (1903–1986), US-amerikanischer Geiger und Musikkritiker

Sargeant ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sargeant (Minnesota)
 Sargeant Township (Minnesota)

Siehe auch:

 Sergeant (Begriffsklärung)
 Sargent
 Sargant